Das Monte Carlo Classic 2009 fand vom 7. bis 11. Dezember 2009 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 25.300 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Laura Massaro verteidigte erfolgreich ihren Titel. Im Finale besiegte die topgesetzte Massaro die an Position zwei gesetzte Madeline Perry mit 11:5, 11:9, 11:13, 2:11 und 11:6. Es war Massaros sechster Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2009
WSA World Tour 2009/10